BG, B.G. eller bg har flere betydninger:

 bg (unix), en jobstyringskommando i UNIX
 BG Bank, var indtil lukningen i april 2007 division af Danske Bank A/S og var som selvstændig bank vurderet som Danmarks 3. største
 B.G. (rapper), amerikansk rapper

.bg betydninger:

 .bg, et nationalt topdomæne der er reserveret til Bulgarien.